14-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 14—15 января 1989 года на катке «Спортфорум Хоэншёнхаузен» в Берлине.

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 * с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 DNS = не вышла на старт

Ссылки 
 

1989
1989 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Январь 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Спорт в Германии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты Европы в ГДР